Angostina puede referirse a:
 Angostina, barrio de Artieta, Burgos.
 Angostina, concejo del municipio español de Bernedo, Álava.
 Angostina, localidad española del municipio de Guriezo, Cantabria.